Peter Wessel Tordenskjold, Deens/Noors marineman
Tordenskjoldklasse, klasse marineschepen genoemd naar bovenstaande
Tordenskjold (Bull), toneelstuk over het leven van bovenstaande door Jacob Breda Bull
Tordenskjold (Halvorsen), muziek bij genoemd toneelstuk
Ved Tordenskjold, bijnaam van Symfonie nr. 7 (Langgaard)